Ryan Murphy (ur. 1965) – amerykański filmowiec
 Ryan Murphy (ur. 1979) – amerykański hokeista
 Ryan Murphy (ur. 1983) – amerykański hokeista
 Ryan Murphy (ur. 1993) – kanadyjski hokeista
 Ryan Murphy (ur. 1995) – amerykański pływak, mistrz olimpijski